Woolwich peut faire référence à :

Toponyme

Australie 
 .

Canada 
 .

États-Unis 
 Woolwich (Maine) ; 
 .

Royaume-Uni 
 Woolwich, district de Londres ;
  ;
 Woolwich Dockyard, anciens chantiers navals ;
  ;, sous la Tamise ;
 Woolwich Arsenal (DLR) ;
 , ancien borough de 1899 à 1965 ;
 , maintenant partie de Greenwich and Woolwich ;
 Académie royale militaire de Woolwich ;
 Woolwich Town Hall
 .

Politique 

 .

Géologie 

 , dépôts géologiques ; 
 .

Patronymes 

  (1937), peintre pastel américaine et autrice ; 
 , un siège dans l'église anglicane.

Entreprises 

 , ancienne banque britannique, auparavant une société de construction ;
 .

Navire 

 HMS Woolwich, nom de neuf navires de la Royal Navy.

Crime 

 Les , gang de trafiquants de drogue.

Loi 

  [1993] AC 70, décision judiciaire de la Chambre des Lords.

Note